Михаи́л Ио́сифович Яно́вский (, Новгород — 14 июля 1949, Ленинград) — инженер-конструктор судовых турбин, профессор (1935), член-корреспондент АН СССР (1943), инженер-контр-адмирал (1944).

Биография 

Сын еврея, принявшего православие. В 1909 году окончил Морское инженерное училище, затем до 1914 года служил на кораблях Балтийского флота. В 1910 году — подпоручик; 6 декабря 1913 произведён в инженер-механики лейтенанты. В 1915—1917 годах — в Главном управлении кораблестроения. С 1917 года — механик эсминца «Инженер-механик Дмитриев». В 1918—1919 годах работал в Ликвидационном совете Морского ведомства, а в 1920 году — в Главном Морском техническом управлении.

В 1924 году, после окончания Военно-морской академии, назначен старшим механиком эсминцев «Гарибальди» и «Энгельс». С 1924 по 1927 год исполнял должность помощника флагманского механика штаба морских сил Балтийского моря.

С 1927 год и до конца жизни преподавал в Военно-морской академии: преподаватель; с 1934 года — старший преподаватель кафедры пиковых механизмов; с 1938 года — начальник кафедры паровых турбин факультета военного кораблестроения. Профессор (с 1935 года).

Основные труды — по теории и конструированию паровых и газовых турбин, в особенности морских. Разработал единый метод расчёта быстровращающихся дисков, лопастных колёс и других деталей турбин. Автор более 200 научных работ.

Избранные труды 

 
 
 
  || 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  || 
 
 
 
 
  || 
 
 
 
 
 
  ||

Награды 
Российской империи:
 Орден Святой Анны 3 степени
 Орден святого Станислава 3 степени
Советского Союза:
 Орден Ленина (21.02.1945)
 Два ордена Красного Знамени (03.11.1944; …)
 Орден Отечественной войны 2 степени (10.06.1945)
 Орден Трудового Красного Знамени (31.03.1944)
 медали
 Сталинская премия второй степени (1949)

Память 
На здании, где учился М. И. Яновский, установлена мемориальная доска.

См. также 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Литература 
 
 Архивы: I. Архив ПФА РАН, ф. 933, 78 д., 1904—1949. II. ЦВММ, 23 документа, 1935—1948.

Примечания

Ссылки 
 Яновский Михаил Иосифович // Энциклопедия космонавтики. 
  // Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Фотография и биография на странице кафедры корабельных энергетических установок. 
 Могила Яновского

Царские офицеры на службе в РККА
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Конструкторы России
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Выпускники Морского инженерного училища
Похороненные на Литераторских мостках
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Инженер-контр-адмиралы (СССР)